La Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) es una universidad privada referente en la formación integral en los ámbitos del diseño, la innovación y la tecnología con sede en Madrid (España).

Historia 
Fundada en 1988, anteriormente se denominaba Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE), y era una escuela universitaria adscrita a la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 

En 2022, la Asamblea de Madrid aprobó el proyecto de Ley para su conversión en universidad.

Alumnos y Docentes 
Más de 1600 alumnos en el Campus ESNE Madrid

Más de 200 docentes cualificados con las exigencias de la ANECA

Más 500 convenios con empresas para prácticas de alumnos

Campus e instalaciones 
ESNE tiene su campus en la Avenida de Alfonso XIII n.º 97 y 99 de Madrid.

Cuenta con una superficie de más de 8 000 m².

7 Laboratorios informáticos

800 m² de talleres

3 Aulas de dibujo

Sala de Inspiración Chill-Out de 400 m²

Más de 300 ordenadores con software específico de diseño

Auditorio con una capacidad de 380 butacas

Sala Multiespacio / Estudio fotográfico

Biblioteca

Materioteca

Cafetería / Zona de Descanso

Sala de Reprografía

Campus virtual

Titulaciones 

 Grados Universitarios de Diseño

Grado en Diseño Multimedia y Gráfico

Grado en Diseño de Moda

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Grado en Diseño de Interiores

Grado en Diseño de Producto

Grado en Diseño Visual e Ilustración

Grado en Gestión y Comunicación de la Moda

 Postgrados Universitarios 
Máster en Experiencia de Usuario para el Diseño de Productos y Servicios Digitales

Máster en Diseño de Producto

Máster en Diseño Gráfico

Máster en Diseño de Interiores

 Ciclo Formativo de Grado Superior

Animaciones 3D, Juegos y Entornos interactivos

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

 Títulos Oficiales Británicos (HND)
  
  Cine de Animación

OED 
Es la sede oficial del Observatorio Español del Diseño.

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial en Español

Universidades privadas de España
Universidades de la Comunidad de Madrid